

Даты матчей и жеребьёвок 
Все жеребьёвки проходят в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон, Швейцария.

Первый квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В первом раунде участвуют 76 команд. Жеребьёвка состоялась 24 июня 2013 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 2—4 июля, ответные — 9—11 июля 2013 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Во втором раунде участвуют 80 команд. Жеребьёвка состоялась 24 июня 2013 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 16—18 июля, ответные — 25 июля 2013 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд

Жеребьевка 
Жеребьёвка состоялась 19 июля 2013 года в Ньоне. В раунде участвовали 18 команд + 40 победителей второго квалификационного раунда.

Матчи 
Первые матчи состоялись 1 августа, ответные — 8 августа.

Первые матчи

Ответные матчи

Раунд плей-офф

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 9 августа 2013 года. Всего в раунде плей-офф принимали участие 62 клуба: 18 стартующих с этой стадии, 29 победителей третьего квалификационного раунда и 15 проигравших в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Матчи 
Первые матчи прошли 22 августа 2013 года, ответные — 29 августа 2013 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2013/2014